Wysselki (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Wysselki (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Wysselki (Belgorod), Siedlung in der Oblast Belgorod
 Wysselki (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Nesterow (bis 1938 Klein Degesen, 1938–1946 Kleinlucken, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 Wysselki (Kaluga, Fersikowo), Dorf in der Oblast Kaluga, Rajon Fersikowo
 Wysselki (Kaluga, Suchinitschi), Dorf in der Oblast Kaluga, Rajon Suchinitschi
 Wysselki (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Wysselki, Staniza und Rajonverwaltungszentrum in der Region Krasnodar
 Wysselki (Kursk), Weiler in der Oblast Kursk
 Wysselki (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Wysselki (Mordwinien), Siedlung in der Republik Mordwinien
 Wysselki (Orenburg), Dorf in der Oblast Orenburg
 Wysselki (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol
 Wysselki (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Wysselki (Rjasan, Rybnoje), Dorf in der Oblast Rjasan, Rajon Rybnoje
 Wysselki (Rjasan, Spassk), Dorf in der Oblast Rjasan, Rajon Spassk
 Wysselki (Rostow), Weiler in der Oblast Rostow
 Wysselki (Samara), Dorf in der Oblast Samara
 Wysselki (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow
 Wysselki (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir